Кла́рксон () — англійське прізвище (букв. «син Кларка») а також топонім.

Персоналії 
 Кларксон (прізвище)

Топоніми

Кларксон — місто, штат Кентуккі
 Кларксон — місто, штат Небраска
 Кларксон — місто, штат Нью-Йорк
 Кларксон — переписна місцевість, штат Нью-Йорк